Lunalilo, geboren als William Charles Lunalilo (* 31. Januar 1835 in Pohukaina, Oʻahu, Königreich Hawaiʻi; † 3. Februar 1874) war vom 8. Januar 1873 bis zu seinem Tod König von Hawaii. Er war ein entfernter Nachfahre von Kamehameha I.

Leben 

Kamehameha V. starb 1872 als letzter seiner Dynastie. Da es somit keinen rechtmäßigen Nachfolger gab, wurde eine Königswahl durchgeführt, die einen Adeligen des Landes zum König krönen sollte. Der damals 38 Jahre alte und in der Bevölkerung sehr beliebte Lunalilo wurde in dieser Volksabstimmung zum König gewählt und trat am 1. Januar 1873 seine Regentschaft an.

Bereits 13 Monate nach seiner Krönung starb Lunalilo. Als Nachfolger wurde David Kalākaua gewählt.

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

Ahnentafel 

König (Hawaii)
Geboren 1835
Gestorben 1874
Mann